

Musica 
 All I Want – singolo dei The Offspring del 1996, dall'album Ixnay on the Hombre
 All I Want – singolo degli Skunk Anansie del 1996, dall'album Stoosh
 All I Want – singolo delle 702 del 1997, dall'album No Doubt
 All I Want – singolo degli A Day to Remember del 2010, dall'album What Separates Me from You
 All I Want – album di Tim McGraw del 1995
 All I Want – album di PSD del 2002
 All I Want – singolo di Olivia Rodrigo del 2019
 All I Want (for Christmas) – singolo di Liam Payne del 2019

Film
 Tutto quello che voglio (All I Want)  – film diretto da Jeffrey Porter del 2002